Malawigrönbulbyl (Arizelocichla olivaceiceps) är en fågel i familjen bulbyler inom ordningen tättingar.

Utbredning och systematik 
Fågeln förekommer i sydvästra Tanzania, Malawi och nordvästra Moçambique. Den betraktas ofta som en underart till strimörad grönbulbyl (A. striifacies), alternativt strimkindad grönbulbyl (A. milanjensis) när den förra inkluderas i den senare.

Status 
IUCN erkänner den inte som art, varför den inte placeras i någon hotkategori.

Noter

Externa länkar 

Bulbyler
Fåglar i etiopiska regionen